

Codici 
 TRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tauranga / Tauranga Hospital (Nuova Zelanda)

Altro 
 Tele Radio Gubbio, (ex Telegubbio), emittente televisiva regionale umbra
 TRG – T-cell reception gamma, gene